La voz inglesa penguin (pingüino) puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 La isla Penguin, situada en la Antártida.
 El misil noruego Rb 12 Penguin.
 El grupo editorial Penguin Random House (fusión de las antiguas Penguin Group y Random House), y a sus filiales:
 La editorial británica Penguin Books.
 Penguin Random House Grupo Editorial, división en lengua hispana del grupo.
 El periódico de las Islas Malvinas Penguin News.
 La unión de músicos Penguin Cafe Orchestra.
 The Penguin Encyclopedia of Horror and the Supernatural, obra de referencia sobre ficción de terror.
 El álbum Penguin de la banda británica Fleetwood Mac.
 la orquesta de pop tailandesa Penguin Villa.
 El proyecto de software Penguin Liberation Front.
 Los siguientes videojuegos:
 Penguin Land.
 Club Penguin y Club Penguin: Game Day!.
 Penguin Adventure.
 El manga japonés Penguin Revolution.